Herben je české příjmení. Ženskou variantou je Herbenová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Bronislava Herbenová (1861–1942) – česká autorka knih pro děti a překladatelka
 Ivan Herben (1900–1968) – český novinář a politik, syn Jana Herbena
 Jan Herben (1857–1936) – český politik, novinář, spisovatel a historik
 Tomáš Herben (* 1956) – český ekolog

Externí odkazy 
 

Česká příjmení